Luca Massimi (1988) – arbitro di calcio italiano
 Fabiano Massimi (1977) – scrittore e traduttore italiano
 Fabio Massimi (1958) – ex calciatore italiano
 Massimo Massimi (1877-1954) – cardinale italiano
 Petronilla Paolini Massimi (1663-1726) – poetessa italiana